Orpheusz, trák származású legendás dalnok a görög mitológiában
 Orpheusz, filozófus, az i. e. 7–6. században élt hét bölcs egyike

Művészet
 Orpheusz, Liszt Ferenc szimfonikus költeménye
 Orpheus, Mijano Mamoru japán énekes dala a 2011-es Animax Musix rendezvényen
Folyóiratok
Orpheus, irodalmi folyóirat volt a 18. század végén, Kazinczy Ferenc szerkesztésében
Orpheus, irodalmi folyóirat 1990–1999 között
Tudomány
Orpheus, a gezerigófélék egyik neme

Lásd még
Orfeusz (egyértelműsítő lap)